Le terme caméra, outre l'appareil de prise de vues qu'il désigne, est utilisé pour nommer plusieurs techniques, œuvres, etc. dérivant de son sens le plus courant.

Types de caméras 

Les différents types de caméras sont listés dans l'article Caméra.

Cinématographie et télévision

Techniques et concepts 

 Caméra objective ou subjective distingue deux façons de filmer selon le point de vue adopté.
 Caméra déchaînée, techniques permettant aux réalisateurs de filmer des séquences au moyen de caméras mobiles permettant panoramiques, travellings, prises de vues de bas en haut (et inversement), plans grue, etc.
 Caméra-stylo, concept développé par le réalisateur et théoricien du cinéma Alexandre Astruc.
 Regard caméra, croisement du regard d’un comédien avec l’axe optique de l’appareil de prises de vues.
 Caméra cachée, nom donné à un type de programme télévisé humoristique.
 Tête de caméra, support de caméra permettant au cadreur d'effectuer des mouvements de caméra autour de son axe de rotation.
 Essais caméra, vérification du bon fonctionnement du matériel de prise de vues et réglages avant un tournage.
 Calibration de caméra semble traiter uniquement de l'imagerie scientifique.

Œuvres 

 Caméra (1986-199?), émission d'affaires publiques québécoise.
 Caméra, court-métrage de Christian Paureilhe. 
 Caméra au poing, émission de la télévision française diffusée de 1972 à 1981.
 , série télévisée d'origine française déclinée dans plusieurs pays.
 Caméra une première, série télévisée dont la diffusion a débuté en 1979.
 La caméra explore le temps, série télévisée française (diffusée entre 1957 et 1966).
 La Caméra invisible, émission de télévision française diffusée à partir de 1964.
 Ma caméra et moi, film français réalisé par Christophe Loizillon (2002).
 34 Caméra, magazine mensuel français.
 Amour et caméra (Watch the Birdie), film américain réalisé par Jack Donohue (1950).
 L'Homme à la caméra, film soviétique réalisé par Dziga Vertov (1929).

Récompenses et distinctions 
 Caméra d'or, récompense cinématographique remise lors du Festival de Cannes pour encourager de jeunes artistes.
 Caméra de la Berlinale, récompense décernée aux cinéastes et acteurs méritants qui ont rendu d'éminents services à la Berlinale.

Patronyme 

Georges Caméra (1932- ), écrivain français.

Danse 

La caméra, un mouvement du coupé-décalé.

Voir aussi 
 

Caméra